Schweibach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Schweibach (Lauterhofen), Ortsteil der Gemeinde Lauterhofen, Bayern

Gewässer:
 Schweibach (Fladnitz), Nebengewässer der Fladnitz